Эхири́т-Булага́тский райо́н () — административно-территориальное образование (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Иркутской области России. Входит в состав Усть-Ордынского Бурятского округа.

Административный центр — посёлок Усть-Ордынский.

Этимология 
Название района происходит от крупных племенных объединений бурят — эхиритов и булагатов, издревле населяющих эти территории, где происходило их формирование и откуда они расселились по всему Прибайкалью.

История 
Эхирит-Булагатский аймак был образован в 1918 году на основании постановления I Общенационального съезда бурят Иркутской губернии и Забайкальской области.

В состав аймака тогда вошли территории современных Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов Усть-Ордынского Бурятского округа, а также Ольхонский район и часть Качугского района нынешней Иркутской области. Административным центром определили улус Ользоны.

9 января 1922 года Эхирит-Булагатский аймак вошёл в состав вновь образованной Монголо-Бурятской автономной области РСФСР.

30 мая 1923 года в результате объединения Монголо-Бурятской АО РСФСР и Бурят-Монгольской АО бывшей Дальневосточной республики была образована Бурят-Монгольская АССР.

Аймак просуществовал в составе Бурят-Монгольской АССР до 1937 года, когда были созданы два бурят-монгольских национальных округа: Агинский в составе Читинской области и Усть-Ордынский в составе Иркутской области с центром в селе Усть-Орда. В состав Усть-Ордынского Бурят-Монгольского национального округа включались три аймака: Аларский, Боханский, Эхирит-Булагатский и три сельских совета Кировского района (Серёдкинский, Евсеевский, Казачинский) и один сельский совет (Усть-Осинский) Балаганского района Иркутской области.

В апреле 1941 года часть территории Эхирит-Булагатского района была передана в новый Баяндаевский район.

Население

Административное устройство 
В рамках организации местного самоуправления в Эхирит-Булагатском районе было образовано 13 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

Населённые пункты 
В Эхирит-Булагатском районе 50 населённых пунктов.

 Упразднённые населённые пункты
деревня Батхай; 
в 2015 году: посёлок Светлый, деревни Шедой, Октябрьская.

Примечания

Ссылки 
 Эхирит-Булагатский район
 Эхирит-Булагатский район